ФК Висла Краков је пољски фудбалски клуб из Кракова, у јужној Пољској. Основан је 1906. а боје клуба су црвена, резервна је плава, са белом звездом. Освојио је 13 титула првака Пољске.

Историја 

Основан је 1906. године, када је др. Тадеуш Кончињски организовао први фудбалски турнир у граду. Униформа се добављала из Енглеске. Опрема је била светлоплава са црним каишем, а надимак је био Плави. Године 1907. се догодила фузија Црвених и Розе тима са Плавима. После је тим био релативно успешан и испао је само 3 пута. 1978/79. су стигли до четвртфинала Еврокупа, изгубивши од ФК Малмеа. После су играли у разним европским такмичењима.

Успеси 
7. јануар 2012.

 Екстракласа
Првак (13): 1927, 1928, 1949, 1950, 1978, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011.
2. место (12): 1923, 1930, 1931, 1936, 1947, 1948, 1951, 1966, 1981, 2000, 2002, 2006, 2010.
3. место (9): 1925, 1929, 1933, 1934, 1938, 1952, 1953, 1976, 1991, 1998.
 Пољски лига шампионат (1): 1951.
 Куп Пољске (4): 1926, 1967, 2002, 2003.
 Суперкуп Пољске (1): 2001.
 Пољски Лига Куп (1): 2001.
 Интертото куп (3): 1969, 1970, 1973.

Висла Краков у европским такмичењима

Стадион 

Налази се у улици Рејмонта 22 у Кракову. Изграђен је 1953. и проширен на 33.268 места. Изабран је као резервни стадион за Европско првенство у фудбалу 2012. у Пољској и Украјини. Највећа посета је била на дербију Легија-Висла 2008. године (21.000 гледалаца). На том стадиону Висла није изгубила 73 узастопна меча, што је пољски рекорд.

Састав тима

Поједини бивши играчи 

  Томаш Франковски
  Дариуш Дудка
  Адам Кокошка
  Радослав Матушјак
  Пшемислав Шабат
  Гжегорж Кмечик
  Матеуш Ковалски
  Томаш Клос
  МакФерлин Дуду Омагбеми
  Џејкоб Бурнс
  Жан Паулиста
  Андре Барето
  Марко Јовановић
  Ивица Илиев

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт клуба
 Сајт навијача

В
Краков